Mozart este un nume de familie original din Bavaria și se referă, de obicei, la compozitorul Wolfgang Amadeus Mozart (1765 - 1791). 

Mozart se mai poate referi și la

Persoane   

 Constanze Mozart (1762 - 1842), soția lui Wolfgang.
 Franz Xaver Wolfgang Mozart (1791 - 1844), fiul lui Wolfgang și al Constanzei, compozitor și pianist.
 Joseph Martin Kraus (1756 - 1792), compozitor supranumit „Mozart-ul suedez” .
 Juan Crisóstomo Arriaga (1806 - 1826), compozitor supranumit „Mozart-ul spaniol” 
 Leopold Mozart (1719 - 1787), tatăl lui Wolfgang, compozitor și pedagog.
 Mozart Camargo Guarnieri (1907 - 1993), compozitor brazilian.
 Mozart Santos Batista Júnior (n. 1979), fotbalist brazilian.

Alte semnificații  

 un sistem de programare: Mozart (software)
 mai multe produse alimentare și alcoolice, distribuite mai ales în Germania și Austria, poartă numele compozitorului. Primele au fost bomboanele de ciocolată numite Mozartkugeln, care au fost create la Salzburg în 1890. 

Nume de familie